Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2023 je 55. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 22. februarjem in 5. marcem 2023 v Planici, Slovenija, ki je prvič gostila tekmovanje. Tekmovanje je potekalo v 24-ih disciplinah, sodelovalo je preko 2000 športnikov iz 66-ih držav.

Otvoritvena slovesnost 

Odvijala se je 21. februarja, dan pred začetkom prvenstva, ob 20.23 na Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori v režiji Mihe Krušiča. Začela se je s priredbo pestmi Oj, Triglav, moj dom skupine Laibach, pri kateri so sodelovali še pevca Severa Gjurin in Tomi Meglič, citrarka Irena Anžič, tolkalka Petra Vidmar, člani Zbora Slovenske filharmonije in pihalno-trobilska sekcija Simfoničnega orkestra RTV Slovenije. Sledil je mimohod reprezentanc ob elektronski glasbi DJ Umeka, ob koncu pa še pesmi Slovenija, odkod lepote tvoje in Na Golici v izvedbi Ansambla Saša Avsenika. Skupno je sodelovalo 130 nastopajočih, tudi plesalci Mihe Krušiča, člani folklorne skupine Emona, hiphop plesalci plesne šole Bolero in plesalci baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Moški

Ženske

Mešano

Smučarski skoki

Moški

Ženske

Mešano

Medalje po državah

Udeleženci 

 (33)

Sklici

Zunanje povezave 
 

2023
2023 v športu
Športne prireditve v Sloveniji
Planica
2023 v Sloveniji